12. Светско првенство у одбојци за жене 1994. (-{1994 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Бразилу од 17. до 30. октобра 1994. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипе.

Финални меч је одигран између Кубе и Бразила. Златну медаљу је освојила репрезентација Кубе, сребрну је освојила репрезентација Бразила и бронзану репрезентација Русије.

Земље учеснице 
За првенство су се квалификовале следеће репрезентације:

Први круг 

Формиране су 4 групе са по 4 екипа.

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Финални круг

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
 Резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1994.
Одбојка у Бразилу